Никола́с Марти́н Горобцо́в (; 25 ноября 1989, Сан-Педро, Аргентина) — аргентино-итальянский футболист, полузащитник литовского клуба «Жальгирис».

Горобцов в основном играет на позиции центрального полузащитника, но при этом комфортно себя чувствует при игре как в атаке, так и в обороне.

Ранняя жизнь 
Николас Горобцов родился в Сан-Педро, к северу от Буэнос-Айреса, где жил до 14 лет, когда его семья из-за кризиса переехала в Италию. Владеет двойным гражданством: итальянским и аргентинским. Его прадедушка родился в Кишинёве и был русским по происхождению.

Клубная карьера

Ранние годы / «Виченца» 
Начинал карьеру на позиции под нападающим, но впоследствии сдвинулся ближе к центру поля. В сезоне 2007/08 провёл 22 матча за молодёжную команду «Виченцы», забив два гола, а также сыграл матч за взрослую команду в Серии Б. Попав в главную команду перед сезоном 2008/09, сразу же заявил о себе, сыграв в 15 матчах, и заработал репутацию перспективного игрока.

«Торино» и аренды 
Летом 2009 года «Торино» выкупил половину прав на игрока за 800 тысяч евро (100 тысяч евро плюс Саша Беланович). В августе 2010 года на правах аренды перешёл в «Чезену». 5 сентября 2011 года снова был отдан в аренду, на этот раз, в румынский клуб «Политехника (Тимишоара)». В июне 2012 года «Торино» полностью приобрёл права на игрока, причём абсолютно бесплатно. Горобцов считался «лишним» в команде и ни разу не был заявлен за основной состав. В январе 2013 года вновь отправился в аренду, в команду из Серии C1 «Ночерина». В июле 2013 года игроком интересовался московский «Локомотив», который был готов предложить игроку 4-летний контракт. В итоге сделка так и не состоялась. 25 июля 2013 года был подписан румынским клубом «Поли Тимишоара», который считается преемником упразднённой команды «Политехника» (Тимишоара).

«Тыргу-Муреш» 
В июле 2014 года покинул «Торино» и на правах свободного агента перешёл в «Тыргу-Муреш». В итоге его команда закончила сезон на втором месте в чемпионате и получила право выступить в Суперкубке Румынии 2015 года, где играла с бухарестским «Стяуа» в матче, который закончился победой «Тыргу-Муреш» со счётом 1-0. В конечном итоге принял участие в 67 матчах и забил 6 голов во всех соревнованиях за «красно-синих».

«Хапоэль» Тель-Авив 
В июне 2016 года подписал 3-летний контракт с клубом «Хапоэль» из Тель-Авива, который выступает в чемпионате Израиля.

Позднее выступал за литовскую «Судуву», а в январе 2022 года Горобцов подписал контракт с «Жальгирисом».

Личная жизнь 
Кроме футбола, увлекается машинами и татуировками. На его руке написаны имена всех членов его семьи.

Достижения 
 «Тимишоара»
 Победитель Второй лиги Румынии: 2011/12

 «Тыргу-Муреш»
 Обладатель Суперкубка Румынии: 2015

 «Судува»
 Финалист Кубка Литвы: 2020.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Поли Тимишоара»

Футболисты Аргентины
Футболисты Италии
Игроки ФК «Виченца»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Чезена»
Игроки ФК «Политехника» Тимишоара
Игроки ФК «Ночерина»
Игроки ФК «Поли Тимишоара»
Игроки ФК «Тыргу-Муреш»
Игроки ФК «Хапоэль» Тель-Авив
Игроки ФК «Конкордия» Кьяжна
Игроки ФК «Волунтари»
Игроки ФК «Судува»
Игроки ФК «Жальгирис»